Югрютинская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 67 километрах на юг от города Шенкурска, на левом берегу реки Пуя, притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на востоке, на противоположенном берегу реки, деревня Тырлинская.
 Часовой пояс

Население

История 
В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Югрютинская(Пучинина) насчитывает 13 дворов, 44 мужчины и 36 женщин.  В административном отношении деревня входила в состав Нижнепуйского сельского общества Ровдинской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 22 двора, 48 мужчин и 56 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»